Der erste Frühlingstag – film del 1956 diretto da Helmut Weiss
Der erste Frühlingstag – film tv del 1961 diretto da Hans Jaray
Der erste Frühlingstag – film tv del 1962 diretto da Hermann Pfeiffer
Der erste Frühlingstag – film tv del 1971 diretto da Axel von Ambesser e Heribert Wenk